Фёдор Алексе́ев:
 Алексеев, Фёдор (XVII век) — подьячий в правление царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Алексеев, Фёдор Александрович — русский поэт 1820―1830 гг.
 Алексеев, Фёдор Алексеевич (1912—1978) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Алексеев, Фёдор Яковлевич (1753/1755—1824) — российский живописец.